Walk steht für:

 Walk (Stadt), frühere Bezeichnung einer Stadt in Livland
 Walk (Weismes), Ortschaft in Weismes, Belgien
 Walk (Zeitung), russischsprachige Zeitung
 Walk, deutscher Name von La Walck, Gemeinde im Unterelsass
 Walk (Kwabs-Lied), Lied von Kwabs
 Walk (Pantera-Lied), Lied von Pantera
 Walk (Unternehmen), deutsches Busunternehmen
 Walk, Pferdegangart, siehe Pferdegangart #Walk 
 Walk, anderer Name für Base on Balls, Spielsituation beim Baseball
 Walk, Markenname von Walkbus, brasilianischer Fahrzeughersteller
 Walk-Gletscher, Gletscher im Ellsworthland, Antarktika
 Walk (Baseball), ein Begriff aus dem Baseball

Walk ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Walk (1902–1978), österreichischer Politiker (CS, ÖVP), Bürgermeister von Steyr, Vizebürgermeister von Linz
 Joseph Walk (1914–2005), deutsch-israelischer Pädagoge und Historiker
 Leopold Walk (1885–1949), österreichischer Ethnologe
 Neal Walk (1948–2015), US-amerikanischer Basketballspieler
 Raymond Walk (* 1962), deutscher Politiker (CDU)
 Rosa Walk (1894–1942), österreichische Psychoanalytikerin

Siehe auch:
 The Walk
 Walkstoffe, gewebte Textilien
 Walck